MAMA Award () это премия Дэсан (или главный приз), вручаемая CJ E&M (Mnet) на ежегодной премии MAMA Awards. Впервые она была вручена на 8-й церемонии мероприятия, состоявшейся в 2006 году; бойз-бэнд-группа из пяти человек TVXQ получила награду. Награда вручается артистам с художественными достижениями, техническим мастерством и общим превосходством в области музыкальной индустрии.

Победители и номинанты

2000-е

2010-е

2020-е

Рекорды 
За всю историю Mnet Asian Music Awards только две группы получили эту награду более одного раза.

Артисты с несколькими номинациями 

7 номинаций
 BTS
 Exo

5 номинаций
 Big Bang
 Girls' Generation
 IU
 Twice

4 номинаций
 Blackpink

3 номинации
 2NE1

2 номинации
 2PM
 Psy
 SG Wannabe
 Super Junior
 TVXQ
 Wanna One
 Wonder Girls

Примечания

Ссылки 

 Mnet Asian Music Awards 

Музыкальные премии